Уєйський — польське прізвище.

 Корнель Уєйський (1823—1897) — польський поет-романтик, публіцист, громадський діяч.
 Томаш Уєйський (1612—1689) — польський політичний і церковний діяч XVII століття, римо-католицький священик, єпископ Київський, єзуїт.

Польські прізвища